Opus Nocturne е трети студиен албум на блек метъл групата Marduk. През 2006 г. е преиздаден.

Състав 
 Йоаким Гьотберг – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1994 година